Массар () — французская фамилия.

Известные носители 
 Массар, Дейв (1919—1993) — профессиональный английский футболист.
 Массар, Люсьен (1908—1988) — французский учёный-биолог.

См. также 
 Массар — семья бельгийских музыкантов.
 Массаро